Di seguito una lista di asteroidi dal numero 357001 al 358000 con data di scoperta e scopritore.

357001-357100 

|-
|357001 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357002 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357003 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357004 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357005 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357006 -  ||   ||  || CSS
|-
|357007 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357008 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357009 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357010 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357011 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357012 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357013 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357014 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357015 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357016 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357017 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357018 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357019 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357020 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357021 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357022 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357023 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357024 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357025 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357026 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357027 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357028 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357029 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357030 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357031 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357032 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357033 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357034 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357035 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357036 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357037 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357038 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357039 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357040 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357041 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357042 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357043 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357044 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357045 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357046 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357047 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357048 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357049 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357050 -  ||   ||  || Kusnirak, P.
|-
|357051 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357052 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357053 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357054 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357055 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357056 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357057 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357058 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357059 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357060 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357061 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357062 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357063 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357064 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357065 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357066 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357067 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357068 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357069 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357070 -  ||   ||  || Bickel, W.
|-
|357071 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357072 -  ||   ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|357073 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357074 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357075 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357076 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357077 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357078 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357079 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357080 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357081 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357082 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357083 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357084 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357085 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357086 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357087 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357088 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357089 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357090 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357091 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357092 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357093 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357094 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357095 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357096 -  ||   ||  || Ball, L.
|-
|357097 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357098 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357099 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357100 -  ||   ||  || NEAT
|}

357101-357200 

|-
|357101 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357102 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357103 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357104 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357105 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357106 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357107 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357108 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357109 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357110 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357111 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357112 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357113 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357114 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357115 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357116 Attivissimo  ||   ||  || Cavezzo
|-
|357117 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357118 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357119 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357120 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357121 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357122 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357123 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357124 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357125 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357126 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357127 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357128 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357129 -  ||   ||  || Tholen, D. J.
|-
|357130 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357131 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357132 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357133 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357134 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357135 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357136 -  ||   ||  || McClusky, J. V.
|-
|357137 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357138 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357139 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357140 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357141 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357142 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357143 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357144 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357145 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357146 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357147 -  ||   ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|357148 -  ||   ||  || ADAS
|-
|357149 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357150 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357151 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357152 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357153 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357154 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357155 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357156 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357157 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357158 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357159 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357160 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357161 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357162 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357163 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357164 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357165 -  ||   ||  || Buie, M. W.
|-
|357166 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357167 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357168 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357169 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357170 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357171 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357172 -  ||   ||  || Clingan, R.
|-
|357173 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357174 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357175 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357176 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357177 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357178 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357179 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357180 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357181 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357182 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357183 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357184 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357185 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357186 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357187 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357188 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357189 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357190 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357191 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357192 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357193 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357194 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357195 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357196 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357197 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357198 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357199 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357200 -  ||   ||  || NEAT
|}

357201-357300 

|-
|357201 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357202 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357203 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357204 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357205 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357206 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357207 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357208 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357209 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357210 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357211 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357212 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357213 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357214 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357215 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357216 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357217 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357218 -  ||   ||  || WISE
|-
|357219 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357220 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357221 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357222 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357223 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357224 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357225 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357226 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357227 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357228 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357229 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357230 -  ||   ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|357231 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357232 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357233 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357234 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357235 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357236 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357237 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357238 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357239 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357240 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357241 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357242 -  ||   ||  || Hoenig, S. F.
|-
|357243 -  ||   ||  || Pan-STARRS1
|-
|357244 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357245 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357246 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357247 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357248 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357249 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357250 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357251 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357252 -  ||   ||  || Buie, M. W.
|-
|357253 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357254 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357255 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357256 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357257 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357258 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357259 -  ||   ||  || Hoenig, S. F.
|-
|357260 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357261 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357262 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357263 -  ||   ||  || WISE
|-
|357264 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357265 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357266 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357267 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357268 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357269 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357270 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357271 -  ||   ||  || Tucker, R. A.
|-
|357272 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357273 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357274 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357275 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357276 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357277 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|357278 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357279 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357280 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357281 -  ||   ||  || Matson, R.
|-
|357282 -  ||   ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|357283 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357284 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357285 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357286 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357287 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357288 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357289 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357290 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|357291 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|357292 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357293 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357294 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357295 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357296 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357297 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357298 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357299 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357300 -  ||   ||  || Spacewatch
|}

357301-357400 

|-
|357301 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357302 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357303 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357304 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357305 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357306 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357307 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357308 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357309 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357310 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357311 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357312 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357313 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357314 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357315 -  ||   ||  || Deep Lens Survey
|-
|357316 -  ||   ||  || Buie, M. W.
|-
|357317 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357318 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357319 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357320 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357321 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357322 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357323 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357324 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357325 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357326 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357327 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357328 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357329 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357330 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357331 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357332 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357333 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357334 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357335 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357336 -  ||   ||  || Broughton, J.
|-
|357337 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357338 -  ||   ||  || Bickel, W.
|-
|357339 -  ||   ||  || CINEOS
|-
|357340 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357341 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357342 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357343 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357344 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357345 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357346 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357347 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357348 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357349 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357350 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357351 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357352 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357353 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357354 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357355 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357356 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357357 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357358 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357359 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357360 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357361 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357362 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357363 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357364 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357365 -  ||   ||  || Broughton, J.
|-
|357366 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357367 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357368 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357369 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357370 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357371 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357372 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357373 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357374 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357375 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357376 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357377 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357378 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357379 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357380 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357381 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357382 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357383 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357384 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357385 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357386 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357387 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357388 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357389 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357390 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357391 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357392 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357393 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357394 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357395 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357396 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357397 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357398 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357399 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357400 -  ||   ||  || Spacewatch
|}

357401-357500 

|-
|357401 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357402 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357403 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357404 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|357405 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|357406 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357407 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357408 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357409 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357410 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357411 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357412 -  ||   ||  || CSS
|-
|357413 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357414 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357415 -  ||   ||  || CSS
|-
|357416 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357417 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357418 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357419 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357420 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357421 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357422 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357423 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357424 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357425 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357426 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357427 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357428 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357429 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357430 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357431 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357432 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357433 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357434 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357435 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357436 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357437 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357438 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|(357439) 2004 BL86  ||   ||  || LINEAR
|-
|357440 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357441 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357442 -  ||   ||  || CSS
|-
|357443 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357444 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357445 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357446 -  ||   ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|357447 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357448 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357449 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357450 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357451 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357452 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357453 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357454 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357455 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357456 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357457 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357458 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357459 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357460 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357461 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357462 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357463 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357464 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357465 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357466 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357467 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357468 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357469 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357470 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357471 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357472 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357473 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357474 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357475 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357476 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357477 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357478 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357479 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|357480 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357481 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357482 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357483 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357484 -  ||   ||  || CSS
|-
|357485 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357486 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357487 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357488 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357489 -  ||   ||  || CINEOS
|-
|357490 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357491 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357492 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357493 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357494 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357495 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357496 -  ||   ||  || CINEOS
|-
|357497 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357498 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357499 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357500 -  ||   ||  || LINEAR
|}

357501-357600 

|-
|357501 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357502 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357503 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357504 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357505 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357506 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357507 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357508 -  ||   ||  || Bickel, W.
|-
|357509 -  ||   ||  || Bickel, W.
|-
|357510 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357511 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|357512 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357513 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357514 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357515 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357516 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357517 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|357518 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357519 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357520 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357521 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357522 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357523 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357524 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357525 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357526 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357527 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357528 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357529 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357530 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357531 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357532 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357533 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357534 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357535 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357536 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357537 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357538 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357539 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357540 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357541 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357542 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357543 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357544 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357545 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357546 Edwardhalbach  ||   ||  || Cooney Jr., W. R., Gross, J.
|-
|357547 -  ||   ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|357548 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357549 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357550 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357551 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357552 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357553 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357554 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|357555 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357556 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357557 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357558 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357559 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357560 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357561 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357562 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357563 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357564 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357565 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357566 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357567 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357568 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357569 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357570 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357571 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357572 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357573 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357574 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357575 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357576 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357577 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357578 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357579 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357580 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357581 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357582 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357583 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357584 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357585 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357586 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357587 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357588 -  ||   ||  || CSS
|-
|357589 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357590 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357591 -  ||   ||  || CSS
|-
|357592 -  ||   ||  || CSS
|-
|357593 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357594 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357595 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357596 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357597 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357598 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357599 -  ||   ||  || Manteca, J., Munoz, J.
|-
|357600 -  ||   ||  || CSS
|}

357601-357700 

|-
|357601 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357602 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357603 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357604 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357605 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357606 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357607 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357608 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357609 -  ||   ||  || Wolff, U.
|-
|357610 -  ||   ||  || CSS
|-
|357611 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357612 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357613 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357614 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357615 -  ||   ||  || CSS
|-
|357616 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357617 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357618 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357619 -  ||   ||  || Tucker, R. A.
|-
|357620 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357621 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357622 -  ||   ||  || CSS
|-
|357623 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357624 -  ||   ||  || CSS
|-
|357625 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357626 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357627 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357628 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357629 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357630 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357631 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357632 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357633 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357634 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357635 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357636 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357637 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357638 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357639 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357640 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357641 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357642 -  ||   ||  || CSS
|-
|357643 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357644 -  ||   ||  || CSS
|-
|357645 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357646 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357647 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357648 -  ||   ||  || Broughton, J.
|-
|357649 -  ||   ||  || CSS
|-
|357650 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357651 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357652 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357653 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357654 -  ||   ||  || CSS
|-
|357655 -  ||   ||  || CSS
|-
|357656 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357657 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|357658 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357659 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357660 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357661 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357662 -  ||   ||  || CSS
|-
|357663 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357664 -  ||   ||  || CSS
|-
|357665 -  ||   ||  || CSS
|-
|357666 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357667 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357668 -  ||   ||  || CSS
|-
|357669 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357670 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357671 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357672 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357673 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357674 -  ||   ||  || CSS
|-
|357675 -  ||   ||  || CSS
|-
|357676 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357677 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357678 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357679 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357680 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357681 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357682 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357683 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357684 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357685 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357686 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357687 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357688 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357689 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357690 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357691 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357692 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357693 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357694 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357695 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357696 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357697 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357698 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357699 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357700 -  ||   ||  || NEAT
|}

357701-357800 

|-
|357701 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357702 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357703 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357704 -  ||   ||  || Siding Spring Survey
|-
|357705 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357706 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357707 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357708 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357709 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357710 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357711 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357712 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357713 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357714 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357715 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357716 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357717 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357718 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357719 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357720 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357721 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357722 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357723 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357724 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357725 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357726 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357727 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357728 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357729 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357730 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357731 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357732 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357733 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357734 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357735 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357736 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357737 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357738 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|357739 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|357740 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357741 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357742 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357743 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357744 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357745 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357746 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357747 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357748 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357749 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357750 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357751 -  ||   ||  || CSS
|-
|357752 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357753 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357754 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357755 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357756 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357757 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357758 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357759 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357760 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357761 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357762 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357763 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357764 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357765 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357766 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357767 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357768 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357769 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357770 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357771 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357772 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357773 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357774 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357775 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357776 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357777 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357778 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357779 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357780 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357781 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357782 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357783 -  ||   ||  || CSS
|-
|357784 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357785 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|357786 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|357787 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|357788 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357789 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357790 -  ||   ||  || CSS
|-
|357791 -  ||   ||  || CSS
|-
|357792 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357793 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357794 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357795 -  ||   ||  || CSS
|-
|357796 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357797 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357798 -  ||   ||  || CSS
|-
|357799 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357800 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

357801-357900 

|-
|357801 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357802 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357803 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357804 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357805 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357806 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357807 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357808 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357809 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357810 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357811 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357812 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357813 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357814 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357815 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357816 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357817 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357818 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357819 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357820 -  ||   ||  || CSS
|-
|357821 -  ||   ||  || CSS
|-
|357822 -  ||   ||  || CSS
|-
|357823 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357824 -  ||   ||  || CSS
|-
|357825 -  ||   ||  || CSS
|-
|357826 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357827 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357828 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357829 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357830 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357831 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357832 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357833 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357834 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357835 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357836 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357837 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357838 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357839 -  ||   ||  || CSS
|-
|357840 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357841 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357842 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357843 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357844 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357845 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357846 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357847 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357848 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357849 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357850 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357851 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357852 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357853 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357854 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357855 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357856 -  ||   ||  || CSS
|-
|357857 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357858 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357859 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357860 -  ||   ||  || CSS
|-
|357861 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357862 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357863 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357864 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357865 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357866 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357867 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357868 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357869 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357870 -  ||   ||  || CSS
|-
|357871 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357872 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357873 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357874 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357875 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357876 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357877 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357878 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357879 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357880 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357881 -  ||   ||  || CSS
|-
|357882 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357883 -  ||   ||  || CSS
|-
|357884 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357885 -  ||   ||  || NEAT
|-
|357886 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357887 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357888 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357889 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|357890 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|357891 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|357892 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|357893 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|357894 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|357895 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|357896 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|357897 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|357898 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357899 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357900 -  ||   ||  || Spacewatch
|}

357901-358000 

|-
|357901 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357902 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357903 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357904 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357905 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357906 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357907 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357908 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357909 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357910 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|357911 -  ||   ||  || Becker, A. C.
|-
|357912 -  ||   ||  || CSS
|-
|357913 -  ||   ||  || CSS
|-
|357914 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357915 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357916 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357917 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357918 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357919 -  ||   ||  || CSS
|-
|357920 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357921 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357922 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357923 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357924 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357925 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357926 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357927 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357928 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357929 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357930 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357931 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357932 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357933 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357934 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357935 -  ||   ||  || Buie, M. W.
|-
|357936 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357937 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357938 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357939 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357940 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357941 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357942 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357943 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357944 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357945 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357946 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357947 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357948 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357949 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357950 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357951 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357952 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357953 -  ||   ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|357954 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357955 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357956 -  ||   ||  || CSS
|-
|357957 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357958 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357959 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357960 -  ||   ||  || CSS
|-
|357961 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357962 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357963 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357964 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357965 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357966 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357967 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357968 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357969 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357970 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357971 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357972 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357973 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357974 -  ||   ||  || LONEOS
|-
|357975 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357976 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357977 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357978 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357979 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357980 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357981 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357982 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357983 -  ||   ||  || CSS
|-
|357984 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357985 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357986 -  ||   ||  || LINEAR
|-
|357987 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357988 -  ||   ||  || CSS
|-
|357989 -  ||   ||  || CSS
|-
|357990 -  ||   ||  || CSS
|-
|357991 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357992 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357993 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357994 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357995 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357996 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|357997 -  ||   ||  || CSS
|-
|357998 -  ||   ||  || Spacewatch
|-
|357999 -  ||   ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|358000 -  ||   ||  || Calvin College
|}

Collegamenti esterni 
 

0357001